Carychium exile är en snäckart som beskrevs av I. Lea 1842. Carychium exile ingår i släktet Carychium och familjen Carychiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
exile